Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2006 (The 2006 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 2006) — 11-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 6 сентября по 17 сентября 2006 на арене Warsteiner HockeyPark в городе Мёнхенгладбах, Германия.

Чемпионом стала сборная Германии (ставшая чемпионом мира во второй раз в своей истории — после победы на чемпионате мира 2002 года), победившая в финале сборную Австралии со счётом 4:3. Бронзовым призёром стала сборная Испании, победившая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 3:2 (причём победа была достигнута при игре в дополнительном тайме до «золотого гола»).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по летнему Центральноевропейскому времени (UTC+02:00)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2006

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве

2006 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2006
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Сентябрь 2006 года
Спорт в Германии в 2006 году
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе